Името Царевец може да се отнася за някой от следните географски обекти в България.

 Царевец – известен хълм във Велико Търново, някога главна крепост и столица на Втората българска държава

Села 
 Царевец (Област Велико Търново)
 Царевец (Област Враца)
 Царевец (Област Добрич)
 Царевец (Област Кърджали)